O'Fallon kan syfta på:

 O'Fallon, Illinois
 O'Fallon, Missouri